Romsley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Romsley – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)